Mood steht für:

 Mud (Stadt), auch Mood oder Moud, alte Stadt in der iranischen Provinz Süd-Chorasan
 Mood (Lied), Lied des Rappers 24kGoldn in Zusammenarbeit mit dem Sänger Iann Dior (2020)

Personen:
 Petra Mood (* 1946), deutsche Bühnen- und Fernsehschauspielerin
 Robert Mood (* 1958), norwegischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Moody (Begriffsklärung)
 Mood Records